Bancroft puede referirse a:

Lugares 

Bancroft, localidad del estado de Dakota del Sur, Estados Unidos.
Bancroft, localidad del estado de Idaho, Estados Unidos.
Bancroft, localidad del estado de Iowa, Estados Unidos.
Bancroft, localidad del estado de Kentucky, Estados Unidos.
Bancroft, localidad del estado de Maine, Estados Unidos.
Bancroft, localidad del estado de Míchigan, Estados Unidos.
Bancroft, localidad del estado de Nebraska, Estados Unidos.
Bancroft, localidad del estado de Virginia Occidental, Estados Unidos.
Bancroft, lugar designado por el censo del estado de Wisconsin, Estados Unidos.

Personas 
 Anne Bancroft, actriz estadounidense.
 Edward Nathaniel Bancroft (1772-1842), médico y naturalista inglés.
 George Bancroft, desambiguación.
 Hubert H. Bancroft(1832-1918), historiador , hispanista y bibliógrafo estadounidense.
 Marie Wilton Bancroft(1839-1921), actriz inglesa de teatro.
 Squire Bancroft (1841-1926), actor inglés de teatro.

Otros 
Bancroft, cráter de la Luna.
Bancroft, yacimiento geológico de hornblenda en Ontario (Canadá).
Torre Bancroft, edificación en Salisbury Park, Massachusetts, Estados Unidos.